Асла́нова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Асланова, Замина Сардар кызы (1940—2019) — бригадир хлопководческой бригады колхоза имени 26 Бакинских комиссаров Сабирабадского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Асланова, Маргарита Семёновна (1910—1984) — советский учёный-химик, доктор наук, Герой Социалистического Труда.
 Асланова, Мария Илларионовна (Матвиенко; 1920—2014) — советская работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Асланова, Рабият Нурулла кызы (род. 1951) — азербайджанский философ, депутат Милли Меджлиса Азербайджана.
 Асланова, Сона Шахназар кызы (1924—2011) — азербайджанская и советская певица.
 Асланова, Чимназ Абдул Али кызы (1904—1970) — советская политический деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Асланова, Эльпида Дмитриевна (род. 1991) — российская самбистка.